La Pellerine ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Pellerine (Maine-et-Loire)
 La Pellerine (Mayenne)